

Miejscowości i ich części w Polsce
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 5 podstawowych
 Tarnawa – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Żarów 
 Tarnawa – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Zabór 
 Tarnawa – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów 
 Tarnawa – wieś w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Trzyciąż
 Tarnawa – część wsi Przybynów w woj. śląskim, w pow. myszkowskim, w gminie Żarki
 Tarnawa – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sędziszów

Miejscowość na Ukrainie
 Tarnawa – wieś w rejonie starosamborskim obwodu lwowskiego

Inne 
 Tarnawa – herb szlachecki

Zobacz też 
 Tarnawa Dolna, 
 Tarnawa Duża, 
 Tarnawa-Góra, 
 Tarnawa Górna, 
 Tarnawa Krośnieńska, 
 Tarnawa Mała, 
 Tarnawa Niżna, 
 Tarnawa Rzepińska, 
 Tarnawa-Kolonia